L'île West Point (en anglais West Point Island, en espagnol Isla Remolinos) est une des îles Malouines (Falkland Islands). Elle était nommée Albatross Island par le passé.

Île aux Malouines